Народна република Китай е средно-урбанизирана държава с около 43% от цялото население живеещо в градски райони. В страната съществуват едни от най-старите градове в световен мащаб, както и 5 от 50-те най-големи в света.

Изключително важно е да се отбележи, че това, което в Китай се разбира под град не отговаря на българските представи за населено място от този тип. Самото дефиниране на град в Китай е почти невъзможно поради административното разделение на страната, което размива границите между чисто градските зони и прилежащите сателитни градове, предградия, села и други територии. Списъкът в тази статия включва единствено действителната част на градовете, а не градските окръзи към които спадат. За пример ще дадем Харбин, който едновременно е град-ядро и градски окръг. Действителната градска част на Харбин е с население от около 3,3 милиона души, докато градският окръг наброява почти 10 милиона души. Това съществено разминаване се получава защото, когато в Китай се говори за град почти винаги се има предвид градския окръг, а не самият град-ядро, чийто граници често дори не са дефинирани. Условно може да приемем градските окръзи за метрополитни региони, а градовете — за техни центрове.

Към 2010 година в Народна република Китай има общо 228 града с население над 200 хиляди души, 426 – над 100 хиляди и 912 – над 50 хиляди. От тях 50 са с население над 1 милион и са разпределени както следва: 29 града между 1 и 2 милиона, 9 града — между 2 и 3 милиона, 6 града — между 3 и 4 милиона, 5 града — между 4 и 10 милиона и един град е с население над 10 милиона.

Изключения от правилото са Хонг Конг и Макао, които въпреки че се приемат за специални административни райони, а не като градове в пълния смисъл на думата, са включени като градски единици. Макао не присъства в топ 100 на най-населените градове в КНР, а Хонг Конг е с населението на всичките си съставни части.

100 най-големи града 

Китай